Dęba (gromada w powiecie koneckim)
 Dęba (gromada w powiecie opoczyńskim)
 Dęba (gromada w powiecie puławskim)
 Dęba (gromada w powiecie tarnobrzeskim, 1954) z siedzibą w Dębie (osiedlu)
 Dęba (gromada w powiecie tarnobrzeskim, 1954–1972) z siedzibą w Dębie (wsi)